Eckersdorf ist der Name folgender Orte:
 Eckersdorf, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern,
 Eckersdorf (Freital), Ortsteil der Stadt Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen,
 Eckersdorf (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern,
 Eckersdorf (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern,
 Eckersdorf (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich,
 Eckerstorf (Gemeinde Sankt Peter), früher Eckersdorf, Ortsteil von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich,

außerdem der deutsche Name für Orte in Polen, Tschechien und der Slowakei:
 Eckersdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1946: Florczaki, Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bożków, Gemeinde Nowa Ruda, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen – mit Ruine Eckersdorf und Schloss Eckersdorf,
 Biestrzyków, Gemeinde Siechnice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen,
 Bożejowice, Gemeinde Bolesławiec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen,
 Bożkowice, Gemeinde Olszyna, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen,
 Bożanów, Gemeinde Żarów, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen,
 Bożnów, Gemeinde Żagań, Woiwodschaft Lebus, Polen,
 Biestrzykowice, Gemeinde Świerczów, Woiwodschaft Oppeln, Polen,
 Jakartovice, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien,
 Baldovce, Okres Levoča, Slowakei.

Eckersdorf ist der Familienname von:
 Fred Eckersdorf, deutscher Bildhauer und Maler

Siehe auch:
 Eckertsdorf
 Egersdorf
 Eggersdorf